Specken ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Specken (Bad Zwischenahn), Ortsteil der Gemeinde Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Ortsteil von Altenoythe in der Stadt Friesoythe, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Drebber in der Samtgemeinde Barnstorf, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Ortsteil der Gemeinde Hille im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil von Huddestorf in der Gemeinde Raddestorf, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Ortsteil der Einheitsgemeinde Kirchlinteln im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Gödestorf#Straße, Straße im Ortsteil Gödestor der Stadt Syke, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Otterndorf#Am großen Specken, Straße und Fähranlegestelle in der Gemeinde Otterndorf, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Specken ist der Name folgender Person:
 Jakob von der Specken (um 1390–nach 1456), Drost der Grafschaft Oldenburg

Siehe auch:
 Specke